Финал Кубка европейских чемпионов 1957 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1956/57, 2-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 30 мая 1957 года, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В матче встретились испанский «Реал Мадрид» и итальянская «Фиорентина».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1955/1956

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1957
Кубок европейских чемпионов
Май 1957 года
Лига чемпионов 1957
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Международные соревнования по футболу в Испании
События 30 мая
Спорт в Испании в 1957 году